Le mot homonymie peut désigner :
 l'homonymie, en linguistique ;
 l'homonymie, en taxinomie.